Заяць Анатолій Антонович (1908 — ?) — радянський воєначальник, генерал-майор авіації.
 Заяць Андрій (1911—1993) — греко-католицький священик.
 Заяць Андрій Іванович ( 1971) — український дипломат.
 Заяць Вадим Григорович ( 1974) — український футболіст, український футбольний тренер.
 Заяць Валентин Григорович ( 1972) — український футболіст.
 Заяць Іван (1895—1963) — український церковнослужитель, композитор і диригент.
 Заяць Іван Михайлович (1929—2002) — кандидат технічних наук, професор.
 Заяць Михайло Миколайович (1921—1952) — охоронець командира УПА Романа Шухевича.
 Заяць Михайло Степанович (1927-2015) — український художник.
 Заяць Петро Іванович (1972—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заяць Роман Ярославович — директор Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, заслужений юрист України
 Заяць Тарас Іванович — старший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Заяць Ярослав Миколайович ( 1951) — український художник.

Див. також 
 Заяц Олексій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Томас Заяц — австрійський яхтсмен.

Примітки